Владимир Дмитриевич Герасимов:
 Герасимов, Владимир Дмитриевич (1922—2010) — полный кавалер ордена Славы.
 Герасимов, Владимир Дмитриевич (1989—2018) — российский футболист.